

События 
 753—754 — Миссионерская поездка Бонифация к фризам.
 Появляются первые деревянные постройки поселения викингов Ладога (по данным дендрохронологии).
 Самарканд завоёван арабами.
 Константин V созвал в Константинополе синод.

Скончались 
 Грифон — сын Карла Мартелла, брат Пипина Короткого.
 Милон (епископ Реймса).
 Севар — хан Болгарии.
 8 августа — Хильдегарий (епископ Кёльна).

См. также